hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) w USA, w stanie Delaware
 hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) w USA, w stanie Wirginia

Hrabstwa angielskie
 Sussex – historyczne hrabstwo
 West Sussex
 East Sussex